Figino kann sich beziehen auf

 Giovanni Ambrogio Figino (1553–1608), italienischer Maler
 Figino Serenza, eine italienische Gemeinde
 Figino (Barbengo), ein Ortsteil der ehemaligen Gemeinde Barbengo im Tessin
 Figino (Mailand), ein Ortsteil der Stadt Mailand in der Lombardei